Derek Smith (1926-2002), auteur britannique de roman policier ;
 Derek Smith, né en 1954 : joueur canadien de hockey sur glace ;
 Derek Smith (1961-1996), joueur américain de basket-ball ;
 Derek Smith, né en 1975 : joueur canadien de hockey sur glace ;
 Derek Smith, né en 1984 : joueur canadien de hockey sur glace.